

Міллерсбург — місто, штат Індіана
 Міллерсбург — місто, штат Айова
 Міллерсбург — місто, штат Кентуккі
 Міллерсбург — місто, штат Орегон
 Міллерсбург — місто, штат Пенсільванія
 Міллерсбург — селище, штат Мічиган
 Міллерсбург — селище, штат Огайо